Гран-при Португалии 1996 года — пятнадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1996 года. Прошёл на трассе Эшторил в  Португалии. Соревнования состоялись 22 сентября 1996 года.

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Деймон Хилл 1:20,330
 Лучший круг: Жак Вильнёв 1:22,873

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Португалии